Flores Ocaranza ist der Familienname folgender Personen:

* Ignacio Flores Ocaranza (1953–2011), mexikanischer Fußballspieler, siehe Ignacio Flores
 Luis Enrique Flores Ocaranza (* 1961), mexikanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Luis Flores (Fußballspieler)